Thrips steht für:
 ein Insekt aus der Ordnung der Fransenflügler oder Thripse (Thysanoptera)
 Thrips (Gattung), eine Gattung der Fransenflügler